Президе́нт Респу́блики Экваториа́льная Гвине́я (, , ) является главой государства Республики Экваториальная Гвинея. Избирается раз в 7 лет. С момента обретения независимости в стране было только два президента: Франсиско Масиас Нгема и его племянник Теодоро Обианг Нгема Мбасого, пришедший к власти в результате государственного переворота в 1979 году, и с тех пор остающийся у власти.

Обзор 
Пост президента был введён в Экваториальной Гвинее после провозглашения её независимости  года. Им стал выигравший единственные в истории страны демократические выборы 1968 года, организованные колониальными властями Испании, — выдвинутый партией  Франсиско Масиас Нгема.  года президент основал Единую национальную партию (в июле 1972 года переименованную в Единую национальную партию трудящихся) как единственную партию, объединяющую всё взрослое население страны, ставшей однопартийным государством. В 1972 году он был провозглашён пожизненным президентом. С того же года начал жёсткую политику африканизации, в том числе по смене испанских имён, своё имя изменив трижды. На   года была принята новая конституция, по которой кандидат в президенты должен был выдвигаться на съезде Единой национальной партии трудящихся, а действующий президент был наделён неограниченными полномочиями во всех сферах государственной деятельности.

 года президент Бийого был отстранён от власти и бежал в результате государственного переворота, организованного его племянником, командующим Национальной гвардией подполковником Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого; бывший президент был арестован и казнён  года, действие конституции приостановлено.

После нескольких лет управления страной в качестве председателя Высшего военного совета, (первоначально Революционного военного совета, ), который являлся правительством де-факто,  года Нгема Мбасого был провозглашён новым президентом Экваториальной Гвинеи. Этому предшествовало принятие на   года , установившей 7-летний срок президентских полномочий (не более двух) и введшей ограниченное политическое представительство граждан, включая восстановление президентских выборов. Утверждённая на следующем   конституция восстановила в стране многопартийную систему. На референдуме  года ограничение двух сроков полномочий было снято, был введён пост вице-президента, на который вскоре был назначен сын президента.

Список президентов

См. также 
 Вице-президент Экваториальной Гвинеи
 Список премьер-министров Экваториальной Гвинеи

Примечания

Ссылки 
 Список президентов Экваториальной Гвинеи 
 Список президентов Экваториальной Гвинеи 
 Выборы в Экваториальной Гвинее на africanelections.tripod.com 

Экваториальная Гвинея
 
Списки:Экваториальная Гвинея